Albany Creek steht für:

 Albany Creek (Ort), einen Vorort von Brisbane, Australien
 Albany Creek (Fluss), einen Fluss im Bundesstaat Michigan, Vereinigte Staaten